Seeklause bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Deutschland
 Seeklause Förchensee, eine Klause in Ruhpolding
 Seeklause (Königssee), eine Klause am Königssee im Berchtesgadener Land
 Seeklause (Hintersee), eine Klause am Hintersee in Ramsau bei Berchtesgaden
 Seeklause (Feisnitz-Stausee), eine Klause an der Vorsperre des Feisnitz-Stausees

in Österreich
 Seeklause in Steeg, ein Stauwerk zur Regulierung des Wasserstandes des Hallstätter Sees